Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Arab:
 le , un sloop-of-war de 16 canons, initialement la corvette française Jean Bart, capturé en 1795 dans la manche par le HMS Cerberus et le HMS Santa Margarita, détruit en 1796 ;
 le , un bateau de 8 canons, anciennement français Arabe, capturé en 1797, vendu en 1815 ;
 le , un bateau de 22 canons, anciennement français Brave, capturé en 1798, vendu en 1810 ;
 le , un brick-sloop lancé en 1812, détruit en 1832 ;
 le , un sloop lancé en 1847, détruit en 1879 ;
 le , une canonnière lancée en 1874, vendu en 1899 ;
 le , un destroyer de , lancé en 1901, vendu en 1919.

Arab